Открытый чемпионат Германии среди мужчин 2006 — 100-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии Мастерс.

В 2006 году турнир прошёл с 15 по 22 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Ролан Гаррос.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Йонас Бьоркман и  Максим Мирный

Соревнования

Одиночный турнир 

 Томми Робредо обыграл  Радека Штепанека со счётом 6-1, 6-3, 6-3.
 Робредо выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Штепанек уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Кевин Ульетт /  Пол Хенли обыграли  Даниэль Нестора /  Марка Ноулза со счётом 6-2, 7-6(8).
 Ульетт выигрывает 3-й титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хенли выигрывает 3-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии среди мужчин

 ATP Тур 2006 года
 Серия ATP Мастерс

 Открытый чемпионат Германии среди женщин 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Май 2006 года
2006
Международные спортивные соревнования в Гамбурге